You Should Go Ahead é o álbum de estreia da banda portuguesa You Should Go Ahead.

Faixas
alien discotheque
like when i was seventeen
she'll turn us all on
melancholic phantom
wake up song
mean and mighty twin
2 dias
seventy one
grab the gun
bright as sunshine, dark as wine
girl online
inside my bones (Faixa Bónus)

Álbuns de You Should Go Ahead
Álbuns de estreia de 2006